Applausi/Torna Liebelei – singolo de I Camaleonti del 1968
 Applausi – programma televisivo di Rai 1, condotto da Gigi Marzullo in terza serata trasmesso dal 2004.